, le manga de Masamune Shirow ;
  est un OAV japonais réalisé par Kazuyoshi Katayama, sorti en 1988 ;
  est un film d'animation japonais réalisé par Shinji Aramaki, sorti en 2004 ;
 Johnny Appleseed, célèbre botaniste américain, de son vrai nom John Chapman ;
 , roman de John Clute appartenant au genre .

Homonymie de titre